El término cornisa puede hacer referencia a:

 Cornisa, elemento arquitectónico.
 Cornisa, elemento de diseño editorial.
 Cornisa, espeleotema que se da en cuevas kársticas.
 Cornisa Cantábrica, reborde montañoso septentrional de la península ibérica.
 Cornisa de nieve, formación colgante de nieve.
 La cornisa, programa de televisión periodístico argentino.
 Paseo Cornisa, parque de la ciudad de Algeciras (España).

Enlaces externos